El término Cronstedt es un apellido sueco que llevaron:

Carl Cronstedt, militar sueco.
Axel Fredrik Cronstedt, científico sueco.
Johan Adam Cronstedt, militar sueco.